Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 45 dans le monde.

 Route fédérale 45 en Allemagne
  aux États-Unis
 Interstate 45 aux États-Unis
 Route européenne 45
 Route principale 45 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route 45 en Islande
 Route fédérale 45 au Mexique
  dans plusieurs pays